Аида Галымовна Балаева (; род. 4 июля 1974, Алма-Атинская область, КазССР) — казахстанский государственный деятель. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан с 11 января 2022 года. Министр информации и общественного развития Республики Казахстан (4 мая 2020 года — 11 января 2022). Кандидат социологических наук (2010).

Биография 
Окончила Алматинский государственный университет имени Абая в 2000 году по специальности учитель русского языка и литературы, Казахский национальный аграрный университет в 2007 году по специальности юриспруденция.

В 2010 году защитила учёное звание кандидат социологических наук, тема диссертации: «Этно-религиозная идентификация молодёжи Казахстана: социологический аспект».

С 1994 по 2004 годы — ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, исполняющая обязанности начальника управления информации по городу Алматы.

С 2004 по 2006 годы — первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы.

С 2006 по 2008 годы — директор Департамента внутренней политики города Алматы.

С 2008 по 2010 годы — директор Департамента внутренней политики, начальником Управления внутренней политики города Астаны.

С февраля 2010 по декабря 2014 годы — заместитель акима города Астаны.

С 30 декабря 2014 по июль 2019 — заведующий отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан.

С 22 июля 2019 по 4 мая 2020 — помощник президента Республики Казахстан — заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан.

С 4 мая 2020 по 11 января 2022 года — министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

30 июня 2020 в своем фейсбуке предложила ввести фактическую цензуру — «считаю важным руководству всех телеканалов Казахстана, в том числе телеканала „ОҢ ТВ“, не допускать выдачу в эфир телепрограмм с подобным содержанием в целях исключения неправильного толкования позиций Республики Казахстан по международным вопросам».

С 11 января 2022 года — первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Семья 
 Муж: Джусупов Адильбек Уралович
 Дети: Динмухамед (1994 г. р.), Аскар (1996 г. р.); Асель (2004 г. р.)

Награды 
 Орден Парасат (2016)
 Орден Курмет (2010)
 Медали Республики Казахстан.

Примечания 

Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Выпускники Казахского национального аграрного университета
Министры информации Казахстана
Члены политического совета партии «Аманат»